Виктор Солопов:
 Солопов, Виктор Иванович (род. 1942) — советский электросварщик, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Солопов, Виктор Николаевич (род. 1951) — российский медик, автор теории эволюции астмы. Открыл причину внезапной смерти от этого заболевания.
 Примечания